Мордасы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мордасы — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Мордасы — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Мордасы — деревня в Нарочанском сельсовете Вилейского района Минской области.
 Мордасы — деревня в Хотенчицком сельсовете Вилейского района Минской области.

Россия 
 Мордасы — деревня в Лесном районе Тверской области.

См. также 
 Мордасов
 Мордасова